Plint, aparell gimnàstic.
 Plint, element arquitectònic.